Felix, Net i Nika oraz Sekret Czerwonej Hańczy – dwunasty tom serii książek science fiction dla dzieci i młodzieży Felix, Net i Nika, autorstwa Rafała Kosika. Premiera odbyła się 20 listopada 2013 roku. Książka liczy 504 stron.

Fabuła 
Powieść opowiada o szkolnej wycieczce, podczas której trójka gimnazjalistów musi rozwiązać tajemniczą, kryminalną zagadkę zaginięcia ich koleżanki.

Rozdziały 
Prolog

 Goście
 Różnice kulturowe
 Wszystko naraz
 Helenka
 Próba generalna
 Rozstanie
 Nowe znajomości
 Okoliczności przyrody
 Nierandka
 Zabawa w chowanego
 Przecież diabły nie istnieją
 Co las kryje nocą
 Kozołaki
 Misja Bulbota
 Pozory mylą

Epilog

Przypisy

Bibliografia 

Felix, Net i Nika
Polskie powieści fantastyczne
Powieści fantastyczne z 2013 roku